

Musica 
Ictus (metrica), nella metrica classica, l'atto del battere il piede, la mano o la bacchetta del direttore d'orchestra  per scandire e quindi avviare il ritmo poetico
Ictus (musica), in musica significa letteralmente colpo e si riferisce all'accento forte della battuta
Ictus Records – etichetta discografica italiana

Scienza 
Ictus, evento vascolare patologico
Ictus emorragico, condizione determinata dalla presenza di un'emorragia intracerebrale non traumatica

Altro 
ICTUS, acronimo di Iesûs Christós Theoû Uiós Sotér, cioè "Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore" (dal greco ΙΧΘΥΣ ovvero, nell'alfabeto latino, Ichtús, cioè pesce, e per questo il simbolo del pesce era molto comune nelle catacombe di Roma).

Note